Gibraltar — território ultramarino britânico no sul da Península Ibérica
Gibraltar (Michigan) — cidade dos Estados Unidos
Campo de Gibraltar — comarca espanhola
Reino de Gibraltar — estado muçulmano medieval da Península Ibérica
Estreito de Gibraltar — estreito que liga o mar Mediterrâneo ao oceano Atlântico

Desambiguações de topônimos